Zhemgang (district), een district in Bhutan
 Zhemgang (plaats), een stad in Bhutan